Casarrubios steht für:
 Casarrubios del Monte, eine Gemeinde in Zentralspanien (Provinz Toledo)

Casarrubios ist Teil des Namens folgender Person: 
 Óscar García-Casarrubios Pintor (* 1984), spanischer Radrennfahrer